Can't Stop the Music (film), 1980, Village People
Can't Stop the Music (album), Village People